Ann Haydon-Jones, joueuse de tennis britannique
 Benjamin Haydon (1786-1846), peintre anglais
 Elizabeth Haydon, auteur de fantasy
 J. Charles Haydon (1876-1943), réalisateur, acteur et scénariste américain
 Harvey Newton-Haydon (né en 1988), mannequin britannique
 Julie Haydon (1910-1994), actrice américaine

Voir aussi 
 Bill Haydon, personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans le roman d'espionnage La Taupe